Il singolare del torneo di tennis Kivenappa Ladies Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Polina Vinogradova che ha battuto in finale Sofia Shapatava 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Viktorija Kan (secondo turno)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
 Sofia Šapatava (finale)

 Veronika Kapšaj (primo turno)
 Polina Vinogradova (Campionessa)
 Sofija Kovalec (semifinali)
 Marina Mel'nikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kivenappa Ladies Cup 2013